Eso puede referirse a:

 Eso, una novela de Stephen King.
 Eso, personaje de la novela homónima.
 Eso, una miniserie de 1990 basada en la novela de Stephen King.
 «Eso», canción del cantante argentino Axel.

También las siglas ESO pueden hacer referencia a:
 Educación Secundaria Obligatoria, sistema español de enseñanza secundaria.
 European Southern Observatory, un organismo europeo para la investigación astronómica.

Enlaces externos 

Acrónimos